A kétoldali szimmetriájú állatok (Bilateria) törzsfája Nielsen et al. szerint: with provisional placement of Loricifera from Hiroshi et al.

A Scalidophora a kétoldali szimmetriájú állatok (Bilateria) közé sorolt ősszájúak (Protostomia) három fő kládjának egyike három törzzsel.

Származásuk, elterjedésük 

A három klád közül ez különült elsőként a többi ősszájútól — bizonyítottan a kambrium elején, de lehet, hogy már a neoproterozoikumban. Hosszú evolúciós idejük miatt képviselői a Föld valamennyi tengerében megtalálhatóak.

Megjelenésük, felépítésük 

Áltestüreges gerinctelenek. Több fontos közös jellemzőjük van az ősszájúak egy másik fő csoportjával, a Nematoida kláddal:
 az elsődleges, kiölthető ormány (introvert) és hogy
 idegrendszerük központja (az „agy”) egy garat körüli ideggyűrű.

Tudományos nevüket arról kapták, hogy ormányukon a mozgást és érzékelést egyaránt szolgáló kitines tövisek vagy pikkelyek (scalidok) nőnek.

Életmódjuk, élőhelyük 
Egytől egyig tengeri, üledéklakó állatok.

Rendszertani felosztásuk 

Három törzsük közül először a páncélosférgek (Loricifera) váltak külön, így az  övesférgecskék (Kinorhyncha) a farkosférgek (Priapulida) testvércsoportja.

A Markuelia állatnem két, középső kambriumi fosszilis embriókból ismert faját a Scalidophora ősi képviselőinek tekintik.

Egy másik rendszerezés az ide tartozó élőlényeket a Cephalorhyncha taxonba sorolja, három osztállyal.

Jegyzetek

Források 

 Lőrinczi–Torma: Lőrinczi Gábor, Torma Attila, 2019: Bevezetés a zoológiába. Egyetemi jegyzet. Szeged, 2019. p. 15.

Állatok